Osoby o tym nazwisku:
 Christian Thielemann – niemiecki dyrygent

Inne:
 (17882) Thielemann – planetoida z pasa głównego asteroid